Де-Сент-Лоран — фамилия. Известные носители:

 Де-Сент-Лоран, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8469; 26 ноября 1850.
 Де-Сент-Лоран, Василий Иванович (?-1835) — Георгиевский кавалер; полковник; № 2817; 2 февраля 1814, генерал-лейтенант, начальник Омской области.